Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Kruszyński – polski wojskowy
 Józef Kruszyński – rzymskokatolicki duchowny i biblista
 Leon Lubomir Kruszyński – polski lekarz weterynarii, historyk, dziennikarz i społecznik
 Mirosław Kruszyński – polski samorządowiec
 Piotr Kruszyński – polski adwokat i wykładowca
 Seweryn Kruszyński – polski operator filmowy
 Tadeusz Kruszyński (strona ujednoznaczniająca)
 Włodzimierz Kruszyński – polski szachista
 Zbigniew Kruszyński (strona ujednoznaczniająca)
 Zdzisław Kruszyński – polski malarz, rysownik, działacz kultury
 Zygmunt Kruszyński – polski lekkoatleta